Андре́й Вале́рьевич Ти́хонов () — советский и российский футболист, полузащитник и нападающий; после завершения карьеры — тренер. Мастер спорта России международного класса.

Биография 
В возрасте 9 лет Тихонов был приглашён в футбольную секцию клуба «Вымпел» (Калининград), которой руководил Виктор Константинович Фоменко. В 16—17 лет Андрей играл за клуб «Трудовые резервы».

В 18 лет был призван в армию. Там он два года проходил срочную службу во внутренних войсках в Красноярском крае, где занимался охраной тюрьмы.
Наша зона представляла собой огромный гараж, где ремонтировались лесовозы. Хотя у людей уже было по нескольку ходок, мы нормально общались — все мы люди, несмотря ни на что. Иногда ходили париться в баню. Иногда приносили им еду. Иногда женщин приводили. Там рядом с зоной был населённый пункт, где жили невыездные. Так вот среди них были гремучие бабы, которые выпивали и навещали заключённых. Один раз вместе с зэками съел собаку. В буквальном смысле. Хороших впечатлений от армии, естественно, нет. Но именно она сделала меня тем Андреем Тихоновым, которого все знают. Если бы не служба, может, так и играл бы до сих пор за родной «Вымпел»…

В 1988 году Тихонова чуть не направили в Грузию, где в то время шли серьёзные волнения.

По возвращении из армии он собирался устроиться работать грузчиком, однако супруга уговорила его вернуться в футбол. В октябре 1990 года вновь стал играть, выступая за клубы «Вымпел» и «Титан».

Личная жизнь 
Есть два брата. Леонид и Алексей. Оба работают в МВД.

Жена Надежда, работник банка, сыновья Михаил (родился 17 июля 1998 года) — футболист, играл под руководством отца за «Крылья Советов», Денис, Тимофей и Руслан.

Клубная карьера

«Спартак» (Москва) 
Летом 1992 года во время матча дубля московского «Спартака» и «Титана» в Реутове Тихонова заметил присутствовавший на игре главный тренер «Спартака» Олег Романцев. Вскоре помощник главного тренера команды Александр Тарханов посмотрел ещё несколько матчей полузащитника и пригласил его на просмотр. После двухнедельных «смотрин» Тихонова подозвал Романцев и сказал: «Слушай, поговори со своими в Реутове, что-то они за тебя как-то много просят…». Тихонов поговорил с руководством «Титана» и так стал игроком «Спартака». В первом сезоне Тихонов стал лучшим бомбардиром второго дивизиона, забив в 23 матчах 22 гола. В одной из игр дубля забил все 8 голов своей команды, при этом не реализовав пенальти. В том же году, 31 октября, Тихонов дебютировал в основном составе команды в игре Кубка России с «Динамо» и в том же матче забил гол. С 1993 года стал регулярно привлекаться к играм в основном составе команды. 3 мая Тихонов забил первый гол в Высшей лиге чемпионата России, поразив ворота московского «Динамо», в том же году он забил гол в ворота «Океана», который принёс клубу победу в чемпионате страны.

Первые несколько сезонов в «Спартаке» выходил на позиции нападающего. В сезоне 1995 года Романцев перевёл Тихонова на левый фланг полузащиты. Увидев, что Андрей достойно справляется с обязанностями, закрепил за ним именно эту позицию. В сентябре 1996 года в матче 1/32 Кубка УЕФА с «Силькеборгом», из-за удаления вратаря и исчерпанного лимита замен, Андрей встал в ворота и смог поймать опасный удар со штрафного.

Тихонов рассказывал, что после еврокубкового матча против нидерландского клуба «Виллем II» ему позвонил посредник из «Аякса» с предложением о переходе в стан амстердамцев. Тихонов предложил посреднику перезвонить руководству «Спартака», которое в ответ на звонок сказало: «Больше сюда не звоните». Позже Тихоновым интересовался некий клуб из Германии, однако эту информацию руководство «Спартака» утаивало от Тихонова, как и от других игроков: Романцев опасался, что после ухода игроков рассыплется вся команда.

В конце 90-х годов был капитаном и символом московского «Спартака», но спад в его игре, а также прочие нефутбольные обстоятельства в 2000 году привёл к отчислению из команды тогдашним главным тренером «Спартака» Олегом Романцевым. Уход из «Спартака» стал самым тяжёлым моментом для Тихонова в его карьере.

«Крылья Советов» 
Тихонов перешёл в самарские «Крылья Советов», которые сразу после его прихода возглавляли в 2001 году турнирную таблицу чемпионата России, заняли итоговое 5-е место и пробились в еврокубки.

«Химки» 
28 декабря 2004 года, отказавшись заключать новый, годичный контракт с самарским клубом, Тихонов присоединился к подмосковным «Химкам», выступающим в Первом дивизионе.

«Крылья Советов» 

27 ноября 2007 года после смены собственника и всего руководства в «Крыльях Советов», в составе которых Тихонов выступал в 2001—2004 годах, новый главный тренер самарской команды Леонид Слуцкий объявил о возвращении Тихонова в клуб в качестве играющего тренера. В конце 2008 года Тихонов заключил с «Крыльями» новый контракт, однако уже в феврале 2009-го покинул Самару, ответив согласием на «очень серьёзное, солидное со всех сторон предложение» от астанинского «Локомотива».

«Локомотив» (Астана) 
В казахстанском клубе Тихонов воссоединился со своими друзьями, Егором Титовым и Сергеем Юраном. 10 марта 2009 года Тихонов был назначен капитаном «Локомотива».

В феврале 2010 года новое руководство «Локомотива» отказалось расплачиваться по денежным долгам прежнего хозяина клуба с Титовым, Тихоновым и Максимом Шацких, следствием чего стало отстранение высокооплачиваемых футболистов от тренировок. Титов и Тихонов отправились на турецкие сборы команды самостоятельно, но уже на месте до тренировок допущены не были. Игроки заявляли о готовности обратиться в суд, однако после вмешательства Федерации футбола Казахстана «Локомотив» выплатил часть долга. 1 марта 2010 года клуб уволил футболистов, в качестве причины указав «прогул» тех самых сборов. Ввиду закрытия трансферного окна Тихонов был лишён возможности перейти в клуб российской премьер-лиги.

«Химки» 
24 марта подписал одногодичный контракт с «Химками», клубом первого дивизиона. В 29 матчах, проведённых в чемпионате Первого дивизиона 2010 года за «Химки», на счету Тихонова два гола и 15 результативных передач.

«Спартак» (Москва) 
10 февраля 2011 года Тихонов по приглашению главного тренера московского «Спартака» поехал на предсезонные сборы, где его пригласили на должность играющего тренера. Сам Андрей ответил на предложение согласием. По словам Валерия Карпина, идея пригласить Тихонова в «Спартак» принадлежит ему. 10 марта Тихонов был заявлен за «Спартак» под 90 номером — в честь юбилея клуба в 2012 году. 20 апреля в 1/4 Кубка России 2010/11 провёл матч, выйдя в стартовом составе в качестве капитана и стал таким образом первым в истории клуба футболистом, вышедшим на поле в 40-летнем возрасте. Был заменён на 53-й минуте.

8 августа был заявлен в Лигу Европы УЕФА 2011/12, но на поле не выходил.

18 сентября 2011 года состоялся прощальный матч Тихонова. Он отыграл первый тайм против команды «Крылья Советов». Будучи самым возрастным игроком на поле (40 лет и 337 дней), отдал голевую передачу Эйдену Макгиди. Был заменён на 46 минуте самым молодым игроком в составе «Спартака» Александром Козловым. Разница в возрасте между игроками составила 23 года.

Карьера в сборной 
В сборной России Тихонов дебютировал 7 февраля 1996 года во встрече с командой Мальты, которая закончилась победой сборной России со счётом 2:0. В период с 1996 по 2000 год сыграл за сборную 29 игр и забил один гол (10 ноября 1996 года в ворота сборной Люксембурга). Последним матчем за сборную для Тихонова был матч со сборной Молдавии 4 июня 2000 года, в котором команда победила со счётом 1:0.

В матче 5 июня 1999 года против действовавших чемпионов мира из Франции, завершившемся победой России со счётом 3:2, Андрей Тихонов вышел в стартовом составе и на 72-й минуте уступил место одноклубнику Илье Цымбаларю, который участвовал в третьей голевой атаке российской сборной. Сам Тихонов в том матче не выпадал из игры, хотя и не переиграл своего визави Лилиана Тюрама.

Провёл один неофициальный матч за сборную России 18 августа 1997 года против сборной ФИФА (0:2).

Стиль игры 
Тихонов выступал в составе «Спартака» на позиции левого полузащитника и был одним из ключевых игроков команды эпохи Романцева. После ухода из команды Тихонова его попытался заменить Артём Безродный, однако он не закрепился на этой позиции из-за многочисленных травм.

Тренерская карьера

«Спартак» (Москва) 
В сезоне 2011/12 работал в тренерском штабе Валерия Карпина, с приходом Унаи Эмери получил предложение сменить место работы на академию «Спартака».

«Спарта» (Щёлково) 
16 июля 2012 года возглавил команду «Спарта» Щёлково из Третьего дивизиона, зона «Московская область», группа «А». 25 июля 2012 года стало известно, что Тихонов, помимо работы в «Спарте» будет работать в Академии «Спартак» им. Ф. Черенкова в должности заместителя директора по спортивным вопросам. 14 августа 2012 года, после дебютного матча ФК «Спарта» в новом сезоне, в интервью изданию «Советский спорт-Футбол» Тихонов заявил, что готов выйти на поле в составе своей команды в роли полузащитника. По информации официального сайта Федерации футбола Московской области Тихонов был заявлен за «Спарту» в Первенстве России и в качестве главного тренера, и в качестве игрока. По итогам сезона 2012/13 «Спарта» завоевала путёвку во второй дивизион, но из-за финансовых проблем не смогла получить профессиональный статус.

«Спартак» (Москва) 
29 мая 2013 года, за день до официального объявления о расформировании щёлковской команды, Тихонов покинул «Спарту». В тот же день он вернулся в тренерский штаб «Спартака».

«Краснодар» 
2 июня 2014 года, по истечении контракта со «Спартаком», вошёл в тренерский штаб «Краснодара».

«Енисей» 
14 июня 2016 года после встречи с губернатором Красноярского края стало известно о назначении Тихонова главным тренером «Енисея». Под руководством Тихонова «Енисей» провёл лучший сезон в истории, заняв третье место в первенстве ФНЛ, но в стыковых матчах за выход в премьер-лигу за счёт правила выездного гола уступил тульскому «Арсеналу». В июне 2017 года у Тихонова закончился контракт, который он не стал продлевать и покинул клуб.

«Крылья Советов» 
1 июня 2017 года было объявлено о назначении Тихонова главным тренером самарских «Крыльев Советов». Под его руководством команда вернулась в премьер-лигу. 5 октября 2018 был отправлен в отставку — после девяти туров клуб занимал 15 место с 7 очками.

«Астана» 
16 октября 2020 года возглавил «Астану», за которую выступал в качестве игрока в 2009 году.

5 ноября 2021 года покинул пост главного тренера «Астаны», контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Достижения

Командные 
 «Спартак» (Москва)
 Чемпион России (8): 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000
 Обладатель Кубка России (2): 1993/94, 1997/98
 Обладатель Кубка чемпионов Содружества (5): 1993, 1994, 1995, 1999, 2000
 Серебряный призёр чемпионата России: 2011/12
 Бронзовый призёр чемпионата России: 1995
 Финалист Кубка России: 1995/96
 Финалист Кубка чемпионов Содружества (2): 1997, 1998

 «Крылья Советов»
 Бронзовый призёр чемпионата России: 2004
 Финалист Кубка России: 2003/04

 «Химки»
 Победитель первого дивизиона России: 2006
 Финалист Кубка России: 2004/05

 «Локомотив» (Астана)
 Серебряный призёр чемпионата Казахстана: 2009

Личные 
 Член Клуба бомбардиров Григория Федотова
 Член Клуба 100 российских бомбардиров: 145 голов
 В списках 33 лучших футболистов Чемпионата России (6): № 1 — 1996, 1997, 1998, 1999; № 2 — 1995; № 3 — 2001
 Лучший футболист России по результатам опроса еженедельника «Футбол»: 1996
 Лучший футболист России по результатам опроса газеты «Спорт-Экспресс»: 1996
 Лауреат премии «Стрелец» в номинации «Самый полезный игрок года»: 1996
 Лауреат премии «Стрелец» в номинации «Лучший полузащитник атакующего плана»: 1999
 Футбольный джентльмен года в России (2): 1996, 2006 (единственный дважды лауреат)
 Лучший футболист первого дивизиона России (3): 2005, 2006, 2010
 Игрок десятилетия ФК «Спартак» Москва: 1997—2006
 Лучший футболист-ветеран РФПЛ по оценкам газеты «Спорт-Экспресс» (2): 2007 (ср. балл 5,75); 2008 (ср. балл 5,95)
 Жюри конкурса «Чемпионату России по футболу — 20 лет» признан лучшим футболистом и лучшим левым полузащитником российских чемпионатов 1992—2012 годов

Тренерские 
 «Спарта»
 Обладатель Кубка России среди любительских команд: 2012
 Серебряный призёр первенства России среди любительских команд: 2012/13 (зона «Московская область», группа «А»)

 «Енисей»
 Бронзовый призёр ФНЛ: 2016/17

 «Крылья Советов»
 Серебряный призёр ФНЛ: 2017/18

 «Астана»
 Бронзовый призёр Чемпионата Казахстана: 2020

Факты 

 Один из лидеров по количеству игр и забитых мячей в постсоветской истории «Спартака», любимец болельщиков «Спартака».
 Автор двух «золотых» голов «Спартака» (в 1993 году — находкинскому «Океану», 1:1 и в 1996 году владикавказской «Алании», 2:1 — в золотом матче).
 3 октября 1993 года Тихонов забил 8 мячей в матче «Спартак»-д — «Рекорд» (Александров) (8:0). При этом в ходе матча не реализовал пенальти.
 Является рекордсменом клуба по количеству незабитых пенальти — 7.
 11 сентября 1996 года в игре «Спартак» — «Силькеборг» (Дания) забил два гола и, заменив в воротах на 88-й минуте удалённого голкипера Руслана Нигматуллина, при счёте 3:2 отразил опасный удар со штрафного.
 В 2007 году снялся в рекламе Nike («Just do it»).

Статистика выступлений

Клубная

В сборной 

Итого: 29 матчей / 1 гол; 17 побед, 8 ничьих, 4 поражения.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте ФК «Крылья Советов» Самара
 Последний тайм (все голы А. Тихонова)
 Блог Андрея Тихонова на sports.ru (март 2007 — июнь 2009)
 История-биография Андрея Тихонова на Sportslive.ru
 Андрей ТИХОНОВ: "КОГДА-НИБУДЬ ХОТЕЛ БЫ ВОЗГЛАВИТЬ "СПАРТАК"
 «Давай скажем, что у тебя болезнь». Как Андрея Тихонова выгоняли из «Спартака»
 
 Тихонов – в редакции «Чемпа». Про Романцева, «Спартак», Карреру и зло российского футбола

Футболисты России
Игроки сборной России по футболу
Игроки ФК «Вымпел» Королёв
Игроки ФК «Титан» Клин
Игроки ФК «Спартак» Москва
Игроки ФК «Спартак-2» Москва
Игроки ФК «Маккаби» Тель-Авив
Игроки ФК «Крылья Советов»
Игроки ФК «Химки»
Игроки ФК «Астана» (2009)
Тренеры ФК «Енисей»
Тренеры ФК «Крылья Советов»
Тренеры ФК «Астана» (2009)
Члены Клуба 100
Члены Клуба Григория Федотова